El Torneig d'Estocolm 2021, oficialment conegut com a Stockholm Open 2021, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura interior que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 52a edició del torneig es va celebrar entre el 6 i el 13 de novembre de 2021 al Kungliga tennishallen d'Estocolm, Suècia.

El tennista estatunidenc Tommy Paul va guanyar el primer títol individual del seu palmarès.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2021
ATP Tour 2021